

Edições do Campeonato de Portugal de Pista/Ar Livre (Masculino e Feminino) 

O Campeonato Nacional de Portugal de Pista é  uma das principais competições do atletismo português. Criada em 1939, é acualmente organizada pela Federação Portuguesa de Atletismo.

Palmarés

Palmarés por clube (Masculino)

Palmarés por clube (Feminino)

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Portuguesa de Atletismo

Competições de atletismo de Portugal